Oudroetheens, de literaire taal van het Grootvorstendom Litouwen en later het oostelijk deel van het Pools-Litouws Gemenebest
 Roetheens (modern), de taal van de huidige Roethenen in Karpato-Roethenië/Oblast Transkarpatië in Oekraine

Zie ook 
 Roethenen (doorverwijspagina)
 Roethenië (doorverwijspagina)